Сочинение отличается от подчинения, которое определяется как неравноправная связь, односторонняя зависимость одного компонента связи (слова либо предложения) от другого.

Лингвистическому понятию «сочинение» предшествует более древнее понятие — «паратаксис».

Виды сочинительной связи 
По значению сочинительная связь подразделяется на следующие виды:
 противительная связь («а», «да» (в значении «но»), «но», «зато», «однако», «однако же», «все же»),
 соединительная связь («не только — но и»),
 разделительная связь («или», «или… или», «либо», «то… то», «то ли… то ли», «не то… не то»).

В простом предложении сочинение выступает в обязательном сочетании с категорией однородности: связывает элементы, находящиеся в одинаковом отношении к какому-либо другому члену предложения (пришли отец и мать; учитель строг, но справедлив; в зале не только взрослые, но и дети; встретимся сегодня или завтра). Сочинение занимает здесь периферийное место и служит целям расширения предложения, увеличения в нём числа однотипных синтаксических позиций.

Сочинение в сложном предложении 
На уровне сложного предложения сочинение понимается как равноправие грамматического статуса элементарных предложений в его составе.

В результате рассмотрения многих формальных характеристик (признаков) сложносочинённого предложения большинство лингвистов сходятся во мнении об определяющей роли в его структуре союза, который является основным средством связи и выражения отношений между соединяемыми компонентами.

Сочинительная связь, как и подчинительная, многомерна, её содержание складывается: 1) из значений союзов и 2) из результатов взаимодействия семантики элементарных предложений (Холодов Н. Н., 1977). Значения союзов статичны, а значения, идущие от взаимодействия компонентов, динамичны. Последние складываются, в свою очередь, из модально-временных отношений (значений) и значений, являющихся типизированными результатами взаимодействия бесконечно разнообразной вещественной семантики компонентов. Эти последние отражают отношения между теми явлениями действительности, о которых сообщается в сочиняемых компонентах, и потому выступают в качестве главных коммуникативных отношений предложения. Н. Н. Холодов называет их «субстанциальными» значениями (отношениями).

Примечания

Литература 

 Джепко Л. П. Структурно-семантические и функциональные особенности бессоюзных сложносочинённых предложений в современном английском языке: Дис. … канд. филол. наук. — М.: МГЛУ, 1993.

 Холодов Н. Н. Проблемы исследования сложноподчиненных предложений в современном русском языке: Дис. … доктора филол. наук. — М., 1977. — 414 с.
 Кручинина И. Н. Структура и функции сочинительной связи в русском языке. — М., 1988.

Ссылки 
Розенталь Д. Э. и др. Словарь лингвистических терминов.

Синтаксис